Асеново — название населённых пунктов в Болгарии:

 Асеново — село в Великотырновской области.
 Асеново — село в Плевенской области.
 Асеново — село в Ямболской области.